Barkhausen ist der Name folgender geographischen Objekte in Deutschland:

in Niedersachsen:
 Barkhausen (Bad Essen), Ortsteil von Bad Essen, Landkreis Osnabrück
 Barkhausen (Buer), Ortsteil von Buer (Melle), Landkreis Osnabrück
 Barkhausen (Gnarrenburg), Ortsteil von Gnarrenburg, Landkreis Rotenburg (Wümme)

in Nordrhein-Westfalen:
 Barkhausen (Büren), Ortschaft von Büren (Westfalen), Kreis Paderborn
 Barkhausen (Detmold), Ortsteil von Detmold, Kreis Lippe
 Barkhausen (Porta Westfalica), Ortsteil von Porta Westfalica, Kreis Minden-Lübbecke
 Barkhausen (Wewer), Weiler in Wewer, Kreis Paderborn
 Gut Barkhausen, Gutshof in Leopoldshöhe, Kreis Lippe

in Thüringen:
 Barkhausen (Udestedt), Siedlung bei Udestedt, Landkreis Sömmerda

Barkhausen ist der Familienname folgender Personen:
 Barkhausen (Adelsgeschlecht)
 Carl Georg Barkhausen (1848–1917), deutscher Rechtsanwalt und Bürgermeister
 Franz Caspar Barkhausen (1636–1715), deutscher Jurist, Archivar und Bibliothekar
 Friedrich Wilhelm Barkhausen (1831–1903), deutscher Jurist und Theologe
 Georg Barkhausen (Mediziner) (1798–1862), deutscher Mediziner 
 Georg Barkhausen (Karl Georg Barkhausen; 1849–1923), deutscher Bauingenieur und Hochschullehrer
 Hans Barkhausen (Hanswolf Barkhausen-Büsing; 1906–1999), deutscher Filmarchivar und Publizist
 Heinrich Barkhausen (1881–1956), deutscher Physiker
 Hermanna Barkhausen (1875–1957), deutsche Schriftstellerin, Malerin und Drehbuchautorin
 Johann Conrad Barkhausen, eigentlicher Name von Johann Conrad Barchusen (1666–1723), deutscher Apotheker, Chemiker und Mediziner
 Theodore Barkhausen (1869–1959), deutsche Diakonisse
 Werner Meyer-Barkhausen (1889–1959), deutscher Kunsthistoriker
 Winfried Barkhausen (* 1959), deutscher Physiker und Unternehmer, siehe Clean Lasersysteme

Siehe auch:
 Barkhausen-Kurz-Schwingung, Schwingung in Elektronenröhren
 Barkhausenschaltung, Drehzahlstellung bei Motoren
 Magnetischer Barkhausen-Effekt, Änderungen der Magnetisierung
 Barckhausen